Le  peut désigner :

 le théâtre Saint-George (St. George's Hall), ancienne salle de spectacle à Londres ;
 le St. George's Hall, salle de spectacle à Liverpool ;
 le St. George's Hall  (Arts and Letters Club), club privé réservé aux artistes à Toronto.

Voir aussi 
 
 Théâtre Saint-Georges